Cage é um filme estadunidense de 1989, do gênero ação, dirigido por Lang Elliott.

Sinopse
Durante a Guerra do Vietnã um soldado salva a vida de um outro soldado que é seu amigo, mas no processo ele é baleado na cabeça. O ferimento causa uma lesão cerebral ao ponto em que ele basicamente tem um cérebro de uma criança no corpo de um homem muito forte. Quando eles saem do exército os dois decidem abrir um bar juntos, mas alguns gângsteres locais tornar as coisas difíceis para eles, depois que os dois se recusam a lutar na "Cage" um brutal campeonato onde os lutadores lutam para saírem com lesões graves ou mortos.

Elenco 

Filmes dos Estados Unidos de 1989
Filmes de ação dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes de artes marciais
Filmes sobre a Guerra do Vietnã